Rat Race (deutsch „Rattenrennen“) steht für:

 Rat Race – Der nackte Wahnsinn, US-amerikanischer Spielfilm (2001)

Siehe auch:
 Rat-Race-Koppler, ein elektrisches Bauteil, siehe Ringkoppler